Alta Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alta Peak (San Benito County, Kalifornien)
 Alta Peak (Tulare County, Kalifornien)